Ла-Сельв ():
 Ла-Сельв (Аверон) — коммуна во Франции, департамент Аверон.
 Ла-Сельв (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.